Crassula (plant), een geslacht van ongeveer 200 soorten uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae)
 Crassula (tweekleppige), een geslacht van tweekleppigen uit de familie Mactridae